Woodstock steht für:
 das Woodstock-Festival, Rockfestival im Jahre 1969
 einen Film darüber, siehe Woodstock (Film)
 das Thema eines Films von Ang Lee mit dem Titel Taking Woodstock
 das Musikalbum davon, siehe Woodstock: Music from the Original Soundtrack and More
 das Rockfestival zum 25-jährigen Jubiläum, siehe Woodstock II
 das Rockfestival zum 30-jährigen Jubiläum, siehe Woodstock III

 das Woodstock der Blasmusik, Blasmusikfestival seit 2011
 einen kleinen Vogel in der Comicserie Die Peanuts, siehe Die Peanuts#Woodstock
 ein alljährlich Anfang August in Kostrzyn nad Odrą stattfindendes polnisches Rockfestival, siehe Haltestelle Woodstock
 einen Song von Joni Mitchell, siehe Woodstock (Lied)
 Woodstock Automobile Manufacturing, ehemaliger kanadischer Automobilhersteller

Orte im Vereinigten Königreich:
 Woodstock (Oxfordshire)

Orte in Kanada:
 Woodstock (New Brunswick)
 Woodstock (Newfoundland and Labrador)
 Woodstock (Ontario)

Orte in Neuseeland:
 Woodstock (Tasman)
 Woodstock (West Coast)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Woodstock (Alabama)
 Woodstock (Connecticut) in Windham County (Connecticut)
 Woodstock (Georgia)
 Woodstock (Illinois)
 Woodstock (Indiana)
 Woodstock (Kentucky), in der City Graymoor-Devondale in Jefferson County (Kentucky)
 Woodstock (Maryland) in Baltimore County
 Woodstock (Minnesota)
 Woodstock (Missouri)
 Woodstock (New Hampshire)
 Woodstock (New Jersey)
 Woodstock (New York) (nach dem das Woodstock-Festival benannt ist)
 Woodstock (CDP), Census-designated place auf dem Gebiet von Woodstock (New York)
 Woodstock (Ohio) in Champaign County (Ohio)
 Woodstock (Oregon) in Portland (Oregon)
 Woodstock (Pennsylvania) in Franklin County (Pennsylvania)
 Woodstock (South Carolina) in North Charleston
 Woodstock (Tennessee)
 Woodstock (Vermont)
 Woodstock (Village), Stadtteil von Woodstock (Vermont)
 Woodstock (Virginia)
 Woodstock (Wisconsin), gemeindefreie Siedlung in Henrietta (Wisconsin)

Orte in Südafrika:
 Woodstock (Kapstadt), Ortsteil von Kapstadt, dort auch Name eines Bahnhofes der Metrorail Western Cape

Siehe auch:
 Woodstock Township